Visualisering har flere betydninger:
 Visualisering (grafik)
 Visualisering (alternativ behandling)